Vazio de Sangue é uma síndrome que difere do conceito ocidental de patologia do sangue. Segundo a Medicina Tradicional Chinesa, sangue é o fluido que alimenta e humedece o corpo.

Segundo ela, o Xue (Xue = Sangue) exerce uma função marcadamente Yin, pelo que um Vazio de Sangue leva ao descontrole de Yang.

Sintomas funcionais de Vazio de Sangue 
 Astenia
 Oligomenorréia - Diminuição do fluxo da menstruação
 Alterações da visão / Hemeralopia
 Falta de nitidez, visão turva e enevoada depois do sol se pôr. Dentro das alterações da visão também é comum o paciente ver pontos luminosos no ar → Sintoma de patologia no Fígado por Vazio de Sangue.
 Alterações de memória
 Em que se revela agitação mental.
 Falta de concentração

Sinais clínicos de Vazio de Sangue 
 Língua pálida
 Pulso fino
 Cara pálida

Medicina tradicional chinesa